

Architettura 
 Mount Vernon – casa e piantagione di George Washington in Virginia

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Mount Vernon – città della Contea di Mobile, Alabama
 Mount Vernon – città della Contea di Faulkner, Arkansas
 Mount Vernon – città della Contea di Davison, Dakota del Sud
 Mount Vernon – città della Contea di Montgomery, Georgia
 Mount Vernon – capoluogo della Contea di Jefferson, Illinois
 Mount Vernon – capoluogo della Contea di Posey, Indiana
 Mount Vernon – città della Contea di Linn, Iowa
 Mount Vernon – capoluogo della Contea di Rockcastle, Kentucky
 Mount Vernon – città della Contea di Kennebec, Maine
 Mount Vernon – census-designated place della Contea di Somerset, Maryland
 Mount Vernon – capoluogo della Contea di Lawrence, Missouri
 Mount Vernon – città della Contea di Westchester, New York
 Mount Vernon – capoluogo della Contea di Knox, Ohio
 Mount Vernon – città della Contea di Grant, Oregon
 Mount Vernon – capoluogo della Contea di Franklin, Texas
 Mount Vernon – census-designated place della Contea di Fairfax, Virginia
 Mount Vernon – capoluogo della Contea di Skagit, Washington